Vallsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vallsjötjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (12,2 ha)
Vallsjötjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (4,94 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn